Barney Glaser – amerykański socjolog
 Donald Arthur Glaser – amerykański fizyk, neurobiolog, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki
 Ferdinand Glaser – zbrodniarz nazistowski
 Franjo Glaser – chorwacki bramkarz i trener
 Milton Glaser – amerykański grafik, ilustrator i twórca plakatów
 Paul Michael Glaser – amerykański reżyser i aktor filmowy oraz telewizyjny
 Stefan Glaser – polski prawnik, adwokat
 Tadeusz Glaser – polski fitopatolog

Zobacz też:
 Thomas Gläser – niemiecki dyplomata
 Glazer
 Glasser